Nemzetközi Karitász, nemzetközi katolikus segélyszervezet
 Katolikus Karitász, magyarországi katolikus segélyszervezet